Seznam zámků v Olomouckém kraji. Jedná se o seznam dosud stojících zámků v Olomouckém kraji:

Odkazy

Poznámky

Související články 
 Seznam zaniklých zámků v Česku

Externí odkazy 
 hrady.cz

Zámky v Olomouckém kraji
Olomoucký kraj
Zámky